Teisserenc de Bort är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Léon-Philippe Teisserenc de Bort (1855–1913), fransk meteorolog
 Pierre-Edmond Teisserenc de Bort (1814–1892), fransk statsman och diplomat

Franska efternamn